Роберт Кінг Мертон (ім'я при народженні — Meyer Robert Schkolnick; * 5 червня 1910, Філадельфія, США — † 23 лютого 2003, Нью-Йорк, США) — американський соціолог, один з засновників школи структурно-функціонального аналізу.
 Мертон Міллер (англ. Merton H. Miller; *16 травня 1923, Бостон — †3 червня 2000, Чикаго) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії.
 Мертон (боро) () — боро на південному заході Лондона.
 Роберт Мертон Кархарт (англ. Robert Carhart Merton, народився 31 липня 1944 року) — американський економіст
 Томас Мертон, Томас Мертон OCSO () (31 січня, 1915, муніципалітет Прад у французьких Східних Піренеях, — 10 грудня, 1968, Бангкок) — американський католицький монах-трапіст (цистерціанець), богослов, містик, автор понад сімдесяти книг, зокрема й поетичних. Кожна з його книг сповнена глибокою вірою в Бога.

Мертон — місто, штат Вісконсин
 Мертон — селище, штат Вісконсин